Michał II Amoryjczyk (770-829) – cesarz bizantyjski
 Michał II – patriarcha Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego (849-851)
 Michał II Kurkuas – patriarcha Konstantynopola 1143-1146
 Michał II Tich – car bułgarski w XIII wieku
 Michał II Angelos – władca Despotatu Epiru
 Michał II Romanow (1878-1918) – niedoszły car Rosji
 Michał (II) Bragança – pretendent do tronu Portugalii
 Michał II – katolikos Wielkiego Domu Cylicyjskiego